Le giro est un système de paiement
Le Giro d'Italia est le Tour d'Italie, une course cycliste

Voir aussi
Gyro